Par ordre chronologique
  (1850–1928), écrivain anglais ;
 William B. Courtney (1894–1966), scénariste américain ;
  (né en 1944), diplomate américain.